Notker ou Notger est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Notker ou Notger est un prénom masculin d'origine germanique.

Saint chrétien
Notker le Bègue (vers 840-après 912), ou Notker Balbulus ou Notker de Saint-Gall, moine de Saint-Gall, musicien, écrivain et poète, auteur d'une vie de Charlemagne

Autres religieux
Notker ou Notger peut désigner plusieurs autres personnes, notamment des moines de l'abbaye de Saint-Gall, en Suisse :
Notger de Liège (v.940-1008), moine de Saint-Gall, évêque (972-985) puis prince-évêque (985-1008) de Liège
Notker l'Allemand (950-1022), ou Notker Teutonicus ou Notker III, ou encore Notker Labeo, moine de Saint-Gall et commentateur d'Aristote
Notker le Physicien (?-972), ou Notker Physicus (Notker le Physicien), surnommé piperis granum (grain de poivre), physicien et peintre.
 Notker (?-975), neveu de Notker le Physicien, abbé de Saint-Gall.

Références